Луцерн има више значења:
 Луцерн
 Луцерн (Вајоминг)
 Луцерн (Калифорнија)
 Луцерн (Мисури)